Ро́за — рабочий посёлок в Коркинском районе Челябинской области. Административный центр и единственный населенный пункт Розинского городского поселения.

География 
Расположен в 5 км к северо-востоку от Коркино, на ручье Чумляк, в 13 км от пассажирской железнодорожной станции Дубровка-Челябинская и в 2 км от грузовой железнодорожной станции Породная. До 1992 года входил в состав города Коркино. Муниципалитет в составе агломерации Большой Челябинск.

История 
Возник в 1932 году как колхоз «Красная Роза». Название дано в честь Розы Люксембург — видной деятельницы германского и международного рабочего движения. В 1935 году земли колхоза отошли под разработки бурого угля. Однако 1932 год был началом и строительства первого угледобывающего предприятия в соседней деревне Коркино. Дальнейшее бурное развитие Коркинского угольного месторождения привело к тому, что уже в 1935 году земли колхоза отошли под горный отвод. А появившийся здесь посёлок шахтёров и горняков получил название Роза, как сокращённое название бывшего колхоза.
1 октября 1981 года объединён вместе с близлежащими посёлками Чапаево и Строитель в рабочий посёлок Роза.

Население

Негативное влияние Коркинского угольного разреза 

В связи с постепенным углублением и расширением Коркинского угольного разреза многие дома в поселке оказались в 80-300 метрах от края котлована. Верхние слои почвы постепенно подвигаются и сползают вниз котлована. Из-за этого многие дома получили большие трещины (на улицу через щель можно просунуть руку), постепенно разрушаются и признаны аварийными. Это касается как муниципального, так и частного жилья, и даже социальных объектов (школы). Кроме того из разреза постоянно выделяется угарный газ и летит угольная пыль, что негативно сказывается на здоровье жителей — резко возросло число заболеваний дыхательной системы (например, бронхиальной астмы).

В результате, 4 февраля 2012 года В. В. Путин посетил угольный разрез, лично убедился в необходимости переселения отдельных домов, а возможно и всего посёлка на безопасное место и провёл совещание по этому поводу. В итоге часть домов была расселена.

Примечания 

Населённые пункты Коркинского района
Посёлки городского типа Челябинской области